Racconigi peut désigner 
 Racconigi : commune italienne du Piémont
 Racconigi : station du métro de Turin